Сегунда 2000/2001 () — 70-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 сентября 2000 года и закончился 17 июня 2001 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 1999-00 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 1999-00 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

«Бетис», «Атлетико Мадрид» и «Севилья» — команды вылетевшие из Ла Лиги.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: «Мерида», «Атлетико Мадрид Б», «Логроньес» и «Толедо». В место них вышли: «Универсидад ЛП», «Хаэн», «Ферроль» и «Мурсия».

Турнирная таблица

Результаты матчей 

2000/2001
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2000 году
Спорт в Испании в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001